Верван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Верван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта